Да́те (, )

Топоніми 

 Дате (Хоккайдо)
 Дате (Фукусіма)
Повіт Дате

Персоналії 
 Дате — японське прізвище
 Клаудія Дате — німецька перекладачка з української
 Рід Дате
Дате Масамуне — полководець.

Інше 

 Дате-хан